Трка на 800 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 10., 11. и 13. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинг 2015. бранила је Марина Арзамасова из Белорусије.

Земље учеснице 
Учествовало је 47 атлетичарки из 29 земаља.

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  Избеглички тим (-{АТА}-) (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
3. август 2017..

Полуфинале 
Такмичење је одржано 11. августа 2017. године.У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,,
Почетак такмичења: Група 1 у 19:35; Група 2 у 19:45 и Група 3 у 19:55 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 13. августа 2017. године у 20:10 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном